Кенвуд има више значења:
 Кенвуд (Калифорнија)
 Кенвуд (Оклахома)
 Кенвуд (Охајо)